Laos – stato del sud-est asiatico
 Regno del Laos – stato asiatico esistito tra il 1947 e il 1975
 Laos – antica città della Magna Grecia sulle sponde dell'omonimo fiume

Pagine correlate 
Laus